Stadion (Mehrzahl Stadien, Stadia bzw. Stadions) bezeichnet:
 eine Sportstätte, siehe Stadion
 verschiedene antike Längenmaße (etwa 150 bzw. etwa 180 Meter), siehe Stadion (Längenmaß)
 Stadion (Adelsgeschlecht) ein Grafengeschlecht, mit den Linien Stadion-Warthausen und Stadion-Thannhausen 
 Stadion (Zeitschrift) internationale Zeitschrift für Geschichte des Sports
 Stadion (Stockholms tunnelbana) eine Stockholmer U-Bahn-Station
 U-Bahn-Station Stadion eine U-Bahn-Station in Wien
 Wohnanlage Stadion, eine Wohnsiedlung in Lörrach

Stadion ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Anton Heinrich Friedrich von Stadion (1691–1768), Großhofmeister im Kurfürstentum Mainz
 Christoph Rudolf von Stadion (1638–1700), Dompropst und Hofratspräsident im Kurfürstentum Mainz
 Christoph von Stadion (1478–1543), Bischof von Augsburg (1517–1543)
 Emerich von Stadion (1838–1901), österreichischer Schriftsteller

 Friedrich von Stadion (1774–1821), deutscher Gutsbesitzer und Chemiker
 Friedrich Lothar von Stadion (1761–1811), Domherr und Diplomat
 Heinrich II. Edler von Stadion († 1294), Abt im Kloster St. Blasien im Südschwarzwald

 Maria Maximiliana von Stadion (1736–1818), Äbtissin des Damenstifts Buchau

Siehe auch:
 Stadium